Prüwer ist der Familienname folgender Personen:
 Julius Prüwer (1874–1943), österreichischer Dirigent, Pianist und Hochschullehrer